Fayón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Fayón (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Fayón (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar